Ващу́к — украинская фамилия.

Известные носители:
 Ващук, Богдан (род. 1995) — эстонский футболист.
 Ващук, Виктор Владимирович (в монашестве Варфоломей; род. 1953) — архиерей Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата), с 27 июля 1995 года управляет Ровенской и Острожской епархией.
 Ващук, Владислав Викторович (род. 1975) — украинский футболист.
 Ващук, Екатерина Тимофеевна (род. 1947) — украинский политик.
 
 Ващук, Оксана Олеговна (род. 1989) — украинская спортсменка-борец вольного стиля.